David M. Potter (1910-1971) – storico statunitense
David Potter (1957) – accademico e storico statunitense
David E. Potter (1943) – accademico e ingegnere
David W. Potter (1948) – scrittore scozzese